Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Dáin I – 10. król plemienia Durina
 Dáin II Żelazna Stopa – 14. król plemienia Durina